Киша Касл Хјуз () је новозеландска глумица, рођена 24. марта 1990. године у Донибруку (Аустралија).

Филмографија 

|-
| 2002 || || -{Whale Rider}- || -{Paikea}- || 
|- 
| 2005 || Освета сита || -{Star Wars Episode III: Revenge of the Sith}- || краљица Набуа || 
|-
| 2006 || || -{The Nativity Story}- || Мери || 
|-
| 2007 || || -{Hey, Hey, It's Esther Blueburger}- || Суни || 
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1990.
Новозеландски глумци
Глумци у Ратовима звезда